Tagliata – piatto di carne di manzo, ottenuta con rapida cottura al sangue di un taglio di filetto o entrecôte

Geografia 
 Tagliata – frazione di Cervia, in provincia di Ravenna
 Tagliata – frazione di Fossano, in provincia di Cuneo
 Tagliata – frazione di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia
 Tagliata – frazione di Racconigi, in provincia di Cuneo
 Tagliata – località storica del comune di Costa Serina in provincia di Bergamo nella regione Lombardia

Architettura 
 La Tagliata stradale o ferroviaria è un'opera di architettura militare